Борислав Чучков е български филмов и телевизионен продуцент и сценарист.

Биография 
Роден е на 5 юни 1975 г. Баща му е известният композитор Виктор Чучков, а брат му, Виктор Чучков –син, е актьор и режисьор. Първоначално завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а след това MEGA Media Business School със специалност аудио-визуален мениджмънт. Основава своя собствена компания „СИФ 309“ чрез която успява да направи 500 записа на филмова музика. Отделно продуцира видеоклипове, опери, концерти и други.

Борислав Чучков и Радослава Малякова – Дъга (Златната монета, 27-о издание, Болоня, Италия). Песента печели специалната награда на журито за най-добра чуждестранна песен през 1984 г.

Награди 
 Награда за най-добро телевизионно шоу Смях в залата от XII Международен Медиен Фестивал „Златният чадър“, 2006

Филмография 
 Като сценарист
 ТИЛТ (2011) официална страница
 Етаж 2 (2007)
 A.T.M. (2006)
 Като актьор
 Блок (2022)
 Януари (2021)
 Съни бийч - Джефо
 Тя и той – приятел на Дарина (с3, еп.2)
 1952: Иван и Александра (1989)

Източници 

Български сценаристи